Юзефовка  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юзефовка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Юзефовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Украина 
Юзефовка — до 1945 г. название села Йосиповка в Казатинском районе Винницкой области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Барановском районе Житомирской области.
 Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Брусиловском районе Житомирской области.
 Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Малинском районе Житомирской области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Белоцерковском районе Киевской области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Расавка в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Юзефовка — до 1945 г. название села Йосиповка в Благовещенском районе Кировоградской области.
Юзефовка — до 1945 г. название села Йосиповка в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Юзефовка — до 1945 г. название села Йосиповка в Савранском районе Одесской области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Козовском районе Тернопольской области.
Юзефовка — до 1945 г. название села Йосиповка в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
Юзефовка — до 1946 г. название села Йосиповка в Заставновском районе Черновицкой области.